Stati Uniti d'America
 Newkirk – township della Contea di Lake, Michigan
 Newkirk – census-designated place della Contea di Guadalupe, Nuovo Messico
 Newkirk – capoluogo della Contea di Kay, Oklahoma